Hoshangabad (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Hoshangabad (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Hoshangabad